Андре́й Константи́нович Соколо́в:* Соколов, Андрей Константинович (1931—2007) — советский художник-фантаст.
 Соколов, Андрей Константинович (1941—2015) — советский и российский историк.